Хиемпсал () е името на двама царе на Нумидия:
 Хиемпсал I (118-117 пр.н.е.), син на Миципса
 Хиемпсал II (88–66 пр.н.е.), син на Гавда, полубратът на Югурта; баща на Юба I